Готфрид Вильгельм Финк (; , Бад-Зульца — , Халле) — немецкий музыковед и педагог, редактор.

Окончил богословский факультет Лейпцигского университета (1807). В 1811—16 годах викарий одной из лейпцигских церквей, в 1813 году основал при ней детский приют, которым заведовал до 1827 года. Одновременно, начиная со студенческих лет, сочинял небольшие музыкальные произведения (преимущественно песни), в 1808 году написал первую статью для «Всеобщей музыкальной газеты». В 1827—42 годах редактор этого издания. С 1841 года доцент музыковедения в Лейпцигском университете.

Помимо множества музыкальных и театральных рецензий, Финк опубликовал ряд книг, в том числе «Сущность и история оперы» (; 1838), «Первое знакомство со старинной музыкой» (; 1841), «Система изучения музыкальной гармонии» (; 1842), а также «История и сущность религии» (; 1843). Он составил сборник «Музыкальная сокровищница немцев» (; 1843, 8-е издание 1866), в который вошла тысяча немецких песен.

Примечания 

Выпускники Лейпцигского университета
Преподаватели Лейпцигского университета